Pompée est un nom propre qui peut désigner :

 Pompée (), consul romain ayant vécu au temps de Jules César.
 Pompée (Astérix), personnage inspiré du précédent, repris dans l'album Astérix et Latraviata.
 Gnaeus Pompeius Magnus dit Pompée Magnus, gendre de l'empereur Claude
 Le , un vaisseau de 74 canons construit à Toulon en 1793 et capturé par la  lors du siège de Toulon.
 Pompée  (), ou Koupaia ou Coupaïa ou Pompaïa, Reine de Bretagne, patronne de Langoat, mère de saint Tugdual et de sainte Seve ou Seva ; sainte catholique fêtée le 2 janvier.
 Pierre-Philibert Pompée (1809-1874), pédagogue et homme politique français.
 Madame Pompey (ou Pompée), marchande de modes de l’époque de Louis XVI.
Saint Pompée, évêque de Ticinum (Pavie) en Lombardie, au IV siècle, qui succéda à saint Syr pendant peu d'années pacifiques et figure au martyrologe romain ; il est fêté le .